M1, M 1 oder M-1 steht für:

Wissenschaft:
 Messier 1, der Krebsnebel, ein astronomisches Objekt

Gesellschaft:
 einen finanzpolitischen Begriff, siehe Geldmenge#Geldmengendefinitionen
 M1 (Unternehmen), eine Telekom in Singapur
 m1 (Fernsehen), ein ungarischer Fernsehsender
 M1 (Fernsehsender), ukrainischer Fernsehsender
 Tele M1, ein schweizerischer Regionalfernsehsender
 ein Album der Berliner Rockband Einstürzende Neubauten
 eine Gruppe von Milchprodukten nach dem deutschen Lebensmittelschlüssel, siehe Bundeslebensmittelschlüssel

Medizin:
 einen Bereich der Großhirnrinde, siehe Motorcortex#Primär-motorische Rinde (M1)
 ein Segment der mittleren Gehirnschlagader, siehe Arteria cerebri media
 einen Typ einer akuten Leukämie, siehe FAB-Klassifikation
 einen Mahlzahn von Säugetieren, siehe Zahnformel
 den ersten Abschnitt der ärztlichen Prüfung, siehe Physikum

Technik:
 ein metrisches ISO-Gewinde
 eine Messsucher-Kleinbildkamera der Firma Leica, siehe Leica M#Leica M1 (1959 bis 1964)
 ein digitales Systemkameragehäuse Olympus OM-D E-M1
 Korg M1, Synthesizer
 ein Mikroprozessor der 5. Generation, siehe Cyrix 6x86
 Apple M1, System-on-a-Chip
 ein Magnetbandsystem zur Sicherung und Archivierung von Daten, siehe Mammoth (Speichermedium)
 ein Seifenpulver zur Verdickung ölbasierter Brandsätze, siehe Napalm
 Straßenverkehr
 eine europäische Klasse von Kraftfahrzeugen, siehe EG-Fahrzeugklasse#Klasse M (Personenbeförderung)
 BMW M1, ein deutscher Sportwagen
 einen französischen Luxuswagen, siehe Gabriel Voisin#Beschränkung auf das Automobil
 ein italienisches Kleinkraftrad, siehe Garelli
 GAZ-M1, auch M-1 genannt, ein russischer Pkw
 Luftverkehr
 ein deutsches eindeckiges Flugzeug, siehe Fokker E.I-IV
 Milomei M1, deutsches Segelflugzeug
 Grigorowitsch M-1, ein russisches Flugboot
 Mu (Rakete), eine japanische Trägerrakete
 Orličan M-1, ein tschechoslowakisches Flugzeug
 Schienenverkehr
 eine Baureihe von U-Bahn-Fahrzeugen des US-amerikanischen Herstellers Budd (Unternehmen)
 M1 (NMBS), belgischer Eisenbahnwaggon

Militär:
 ein Minensuchboot der deutschen Kriegsmarine, siehe: M 1 (Schiff, 1937)
 M1 Analog Machine, ein US-amerikanischer Enigma-Nachbau, siehe Amerikanischer Enigma-Nachbau
 M1 Carbine, ein US-amerikanischer Karabiner
 M1 Garand, ein US-amerikanisches Selbstladegewehr
 eine US-amerikanische Maschinenpistole, siehe Thompson (Maschinenpistole)
 eine US-amerikanische raketenangetriebene Panzerabwehrhandwaffe, siehe Bazooka
 M1 Long Tom, eine US-amerikanische Feldkanone, siehe 155 mm Gun M1
 M1 (Chemische Mine), eine US-amerikanische chemische Antipersonenmine
 M1 (Mine), eine US-amerikanische Antipanzermine
 M1 (Stahlhelm), ein US-amerikanischer Gefechtshelm
 90-mm-Gun M1, ein US-amerikanisches Flugabwehr-Geschütz
 M1 (Mörser), ein US-amerikanisches Vorderlader-Steilfeuergeschütz
 M1 Abrams, ein US-amerikanischer Kampfpanzer
 M1 Combat Car, ein leichter US-amerikanischer Panzer
 M1 240-mm Howitzer, eine US-amerikanische Haubitze
 ein britischer Unterseekreuzer, siehe U-Boot-Klasse M (Royal Navy)
 M 1 (MSBS), eine französische auf U-Booten stationierte Atomrakete
 Mikojan-Gurewitsch I-350, ein sowjetisches Überschall-Experimentaljagdflugzeug
 Tunguska M-1, ein russischer Flugabwehrpanzer, siehe 2K22 Tunguska
 ein russisches Kurzstrecken-Luftabwehrraketen-System, siehe 9K330 Tor
 eine italienische Flinte, siehe Benelli (Waffenhersteller)
 eine transportable Behelfsbrücke, siehe Bailey-Brücke
 Steyr SSG M1, ein Scharfschützengewehr der Firma Steyr Mannlicher

Straßen:
 M1 (Armenien)
 M1 (Belarus)
 M1 motorway (Großbritannien)
 M1 (Irak), Autobahn von der syrischen/jordanischen Grenze zum Seehafen Umm Kasr
 M1 motorway (Irland)
 M-1 (Michigan)
 M1 motorway (Nordirland)
 M1 Avtopat (Mazedonien)
 Drum public național M1 (Republik Moldau)
 M1 (Russland)
 M 01 (Ukraine)
 Autópálya M1 (Ungarn)
 Autoput Bratstvo i jedinstvo (Jugoslawien)
 M1 (Aserbaidschan)
 M1 (Malawi)

Linien von Verkehrsbetrieben:

 eine Linie der Mailänder U-Bahn, siehe Metropolitana di Milano#Linien
 eine Linie der Budapester U-Bahn, siehe Linie M1 (Metró Budapest)
 eine Linie der Bukarester U-Bahn, siehe Metro Bukarest#Linien
 eine Linie der Lausanner U-Bahn, siehe Linie M1 der Métro Lausanne
 Berliner Magnetbahnlinie zwischen Gleisdreieck und Kemperplatz von 1984 bis 1991, siehe M-Bahn
 eine Linie der Berliner Straßenbahn (Metro-Tram), siehe Straßenbahn Berlin#Linienübersicht
 M1 (Metro Kopenhagen), eine Linie der Kopenhagener U-Bahn

Siehe auch:
 MI

M1